Le Capital. Critique de l'économie politique, ouvrage majeur de Karl Marx.
 Le Capital, roman de Stéphane Osmont (2004)
 Le Capital, film de Costa-Gavras (2012)
 Le Capital, un manga japonais dessiné par Variety Artworks et paru en 2008

Voir aussi